Dren bezeichnet:

 Dren (Vorname)

Orte:
 Dren (Prilep), ein Dorf in Mazedonien in der Gemeinde Prilep
 Dren (Kostel), eine kleine Siedlung in Slowenien in der Gemeinde Kostel (Slowenien)
 Dren (Obrenovac), ein Dorf in Serbien in der Gemeinde Obrenovac
 Dren (Lazarevac), ein Dorf in Serbien in der Gemeinde Lazarevac
 Dren (Radomir), ein Dorf in Bulgarien in der Gemeinde Radomir (Oblast Pernik)
 Dren (Leposavić), ein Dorf in Kosovo in der Gemeinde Leposavić
 Dren (Zubin Potok), ein Dorf in Kosovo in der Gemeinde Zubin Potok